Bourscheid kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bourscheid, Moselle, Département de la Moselle,

Luxemburg 

 Bourscheid, Luxemburg, huvudort i kommunen Bourscheid, 
 Bourscheid, Luxemburg (kommun), kommun i kantonen Diekirch

Tyskland 

 Burscheid, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Köln,